Magerabborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Magerabborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun, 
Magerabborrtjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Magerabborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716627-168883), sjö i Vindelns kommun, 
Magerabborrtjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 716825-168159), sjö i Vindelns kommun,  (2,3009 km²)
Magerabborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726883-170258), sjö i Piteå kommun,  (3,39 ha)
Magerabborrtjärnen (Piteå socken, Norrbotten, 726907-170733), sjö i Piteå kommun, 
Magerabborrtjärnen, Lappland, sjö i Sorsele kommun,  (3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn